Orthoporidra är ett släkte av mossdjur. Orthoporidra ingår i familjen Lekythoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Orthoporidra